ARAG bezeichnet

 die ARAG SE, ein Versicherungskonzern
 die ARAG (Range), bestehend aus den Häfen Amsterdam, Rotterdam, Antwerpen und Gent

ARAG